Адильотар — село в Хасавюртовском районе Дагестана.

Является административным центром Адильотарского сельсовета.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Акташ, в 25 км к северу от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на юге — село Кадыротар, на севере — сёла Тутлар и Шагада.

История 
22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. На его основе было принято постановление о разукрупнении округов и районов и образовании 26 кантонов и 2 подкантонов. Хасавюртовский кантон был образован на части территории бывшего Хасавюртовского округа, переданного в состав ДАССР из Терской области в 1921 году. По новому районированию кантон состоял из 18 сельских советов, в том числе Бамматюртовский — Бамматюрт, Абдурашид, Адильотар, Зарият-отар, Кошай-отар, Манти-отар,Тутлар.

На карте 1933 года «Чагараул».

В начале мая 2005 года село было частично затоплено в результате паводка, прошедшего по реке Акташ.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура

Образование 
 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Адильотарская средняя общеобразовательная школа».

Здравоохранение 
 Муниципальное учреждение здравоохранения «Адильотарская врачебная амбулатория».

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Адильотар.

Транспорт и связь 
 Адильотар связан с Хасавюртом пригородными микроавтобусами.
 Почтовое отделение связи с. Адильотар.

Досуг 
 Сельская библиотека.

Улицы 
Список улиц села:
 улица Зулумхана Лулаева
 улица Ханмурзы Давиева
 улица Олимпийская
 улица Асхаба Ирзаханова
 улица Алихаджи Алиева
 улица Трудовая
 улица Джабраила Газиева
 улица Абдулхакима Гусейнова
 улица Паши Ахиева
 улица Герейхана Магомедова
 улица Халика Адахмаева
 улица Аштархана Аскерханова
 улица Али Мажидова
 улица Байбулатова Ирбайхана
 улица Ханпаши Нурадилова
 улица Цветочная
 улица Дачная
 улица Угловая
 улица Северная
 улица Учительская
 улица Западная
 улица Береговая
 улица Звёздная
 улица Родниковая
 улица Степная
 улица Молодёжная

Культура 
 Дом культуры.

Религия 
 Мечеть с. Адильотар, Хасавюртовского района РД.

Телекоммуникации 
Список компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги:
Мобильная связь:
 МТС.
 Мегафон.
Интернет:
 Высокоскоростной интернет DagLine.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Муниципальное образование "сельсовет"Адильотарский"

Населённые пункты Хасавюртовского района